Широка Балка або Балка Широка

Населені пункти 
Села:
 Широка Балка — Дніпропетровська область, Юр'ївський район
 Широка Балка — Донецька область, Маріупольський район, Маріупольська міська громада (до 17 липня 2020 року — Мангушський район)
 Широка Балка — Кіровоградська область, Кропивницький район (до 17 липня 2020 року — Долинський район)
 Широка Балка — Одеська область, Одеський район (до 17 липня 2020 року — Біляївський район)
 Широка Балка — Херсонська область, Іванівський район (до 17 липня 2020 року — Іванівський район)
 Широка Балка — Херсонська область, Херсонський район (до 17 липня 2020 року — Білозерський район)

Селище:
 Широка Балка — Донецька область, Горлівська міськрада

Район міста:
 Широка Балка — район Миколаєва

Річки 
 Балка Широка — ліва притока Томаківки (Солонянський, Томаківський і Запорізький райони Дніпропетровської й Запорізької областей)
 Балка Широка — права притока Кам'янки (притоки Базавлука) (Криворізький район Дніпропетровської області)
 Балка Широка — ліва притока Кам'янки (притоки Вовчої), сточище Самари (Межівський район Дніпропетровської області)

Об'єкти природно-заповідного фонду 
 Широка Балка — ботанічний заказник місцевого значення в Білозерському районі Херсонської області
 Балка Широка — ландшафтний заказник місцевого значення в Кременчуцькому районі Полтавської області
 Балка Широка — ландшафтний заказник місцевого значення в Оріхівському районі Запорізької області
 Балка Широка — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення в Єланецькому районі Миколаївської області

Інше 
 Балка Широка — золоторудне родовище в Середньому Придніпров'ї